A természetes erbium (Er) hat stabil izotópból áll: 162Er, 164Er, 166Er, 167Er, 168Er és 170Er, melyek közül a leggyakoribb a 166Er (természetes előfordulása 33,503%).

30 radioizotópját írták le, közülük a legstabilabb a 169Er (felezési ideje 9,4 nap), a 172Er (49,3 óra), 160Er (28,58 óra), a 165Er (10,36 óra) és a 171Er (7,516 óra). A többi izotóp felezési ideje 3,5 óránál rövidebb, a többségé a 4 percet sem éri el. 13 magizomerje ismert, közülük a legstabilabb a 167mEr (t1/2 2,269 másodperc).

Az erbiumizotópok atomtömege a 141,9723–176,9541 u tartományba esik (142Er) és 177Er). A leggyakoribb stabil izotópnál (166Er) könnyebbek elsősorban elektronbefogással bomlanak, míg a nehezebb izotópok főként béta-bomlóak. Előbbiek esetén a bomlástermék többnyire holmium, az utóbbiaknál főként túlium.

Standard atomtömeg: 167,259(3) u

Táblázat

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Erbium